Cet article présente le guide des épisodes de la troisième saison de la série télévisée française .

Distribution

Acteurs principaux 

 Simon Astier : John « Bouclier Man »
 Alban Lenoir : Klaus « Force Mustang »
 Sébastien Lalanne : Doug « Sérum », « Leatherskin »
 Gérard Darier : Stève « Brasier »
 Agnès Boury : Mary « Renaissance »
 François Podetti : Burt « Acid Man », « Captain Shampooing » ou « Tornado »
 Arnaud Joyet : Stan « Mental »
 Philippe Noël : Cécil, le maire « Captain Transformation »
 Étienne Fague : Mique, fils du maire « Réception »
 Aurore Pourteyron : Jennifer
 Lionnel Astier : Neil Mac Kormack « Infusion », directeur de l'agence Hero Corp, peut se téléporter
 Stéphanette Martelet : Miss Moore, assistante de Neil Mac Kormack

Acteurs invités et récurrents 
 Hubert Saint-Macary : Matthew Hoodwink, beau-père de Jennifer et ancien maire de Montréal
 Arnaud Tsamere : Captain Sports Extrêmes, possède vraisemblablement une résistance physique très élevée, et une régénération des membres et des organes similaire
 Erik Gerken : Valur « Electro Man », super-héros originaire d’Islande et maîtrisant la foudre
 Patrick Vo : Jean Micheng, a le pouvoir d’interloquer ses ennemis en parlant vietnamien, puis de les étourdir avec un ballon de handball sorti de nulle part
 François Frapier : Kyle, a des visions durant son sommeil
 Josée Drevon : Mégane, mère de Jennifer
 Christian Bujeau : Ethan « The Lord », le plus grand super-vilain de toute l'histoire et père biologique de Jennifer
 Jacques Fontanel : Théodore, a des visions
 Didier Bénureau : Laurence Awkins « Super Invisible », scientifique devenu invisible
 Jacques Ville : John senior « Rock Head », père inconnu de John, possède le pouvoir de se transformer en pierre
 Nathalie Roussel : Jane, mère de John
 Charles Clément : Eraste
 Jennie-Anne Walker : Claudine, sœur jumelle de John
 Jonathan Cohen : Julien
 Valentine Revel : Perséphone
 Justine Le Pottier : Chloé
 Manu Payet : Fourmi-Man, ramène du pain pour sa communauté
 Oldelaf : Invisiblor
 Grégoire Ludig : Eau-Man
 David Marsais : Fer-Man
 Émilie Arthapignet : Éléna
 Cyril Guei : Sergent Harro
 Nicolas Gerout : Jo

Épisodes 
Lors de sa diffusion originale sur France 4, les épisodes 1 à 35, d'une durée de 7 minutes, étaient diffusés en semaine. Le week-end, les 5 épisodes de la semaine étaient regroupés en un seul épisode « semaine » d'environ 35 minutes. Les « semaines » de 35 minutes sont les épisodes disponibles sur la chaîne Youtube de la série. Disponible depuis le  sur le service de streaming Netflix, la saison 3 a été redécoupée en 9 épisodes d'une durée comprise entre 21 et 28 minutes.

Épisode 0

Un nouveau monde

Épisode 1

Épisode 2

Épisode 3

Épisode 4

Épisode 5



Épisode 6

Épisode 7

Épisode 8

Épisode 9

Épisode 10

Amour et jeux

Épisode 11

Épisode 12

Épisode 13

Épisode 14

Épisode 15

Nouvelles vies

Épisode 16

Épisode 17

Épisode 18

Épisode 19

Épisode 20

Plans

Épisode 21

Épisode 22

Épisode 23

Épisode 24

Épisode 25

À sa place

Épisode 26

Épisode 27

Épisode 28

Épisode 29

Épisode 30

H

Épisode 31

Épisode 32

Épisode 33

Épisode 34

Épisode 35

Références 

 3